Municipio de Locust Grove puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Locust Grove (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Stone.
 Municipio de Locust Grove (condado de Fremont, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Fremont.
 Municipio de Locust Grove (condado de Jefferson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.